Iłowa (plaats), plaats in Polen
 Iłowa (gemeente), gemeente in Polen